Riksväg 25 kan avse:

 Riksväg 25, Sverige
 Riksväg 25, Finland
Riksväg 25, Norge